Jacques Rouxel ist der Name folgender Personen:

* Jacques Rouxel (Animator) (1931–2004), französischer Animator, Regisseur und Produzent 
 Jacques Rouxel (Szenenbildner), französischer Filmarchitekt und Szenenbildner 
 Jacques Rouxel de Médavy, Comte de Grancey (1603–1680), französischer Marschall